Аббас:
 Аббас — арабское мужское имя, в переводе с арабского означает «лев», «нахмуренный».

Персоналии 
 Аббас ибн Абд аль-Мутталиб — дядя пророка Мухаммада, предпоследний из многочисленных сыновей Абд аль-Мутталиба.
 
 
 Аббас III (1732—1740) — последний шах Персии из династии Сефевидов (1732—1736).
 Абас I — армянский царь из рода Багратидов.
 Аббас Абдулла (1940—2019) — азербайджанский поэт и переводчик.
 Аббас ибн аль-Ахнаф — арабский поэт-лирик.
 Аббас Марвази (Абу-л-Аббас Марвази) — персидский поэт.
 Аббас Сиххат — азербайджанский поэт и переводчик.
 Аббас-Мирза — государственный деятель Ирана, наместник в Азербайджане и наследник Фетх-Али-шаха Каджара.
 Аббас-бий — бий Ногайской орды во второй половине XV века.
 Абу Аббас — лидер Палестинского фронта освобождения

